Свято-Духов монастырь — ряд монастырей, главный храм которых освящён в честь праздника Сошествия Святого Духа:

Белоруссия 
 Свято-Духов монастырь в Буйничах
 Свято-Духов монастырь в Витебске
 Свято-Духов Тупичевский монастырь в Мстиславле

Латвия 
 Свято-Духов монастырь в Екабпилсе, мужской

Литва 
 Свято-Духов монастырь в Вильнюсе, мужской

Россия 
 Свято-Духов монастырь в Боровичах
 Духов монастырь в Великом Новгороде (известен с XII века), недействующий
 Свято-Духов монастырь в Волгограде
 Свято-Духов монастырь в Вологде
 Свято-Духов монастырь в Скопине
 Свято-Духов монастырь в Тимашёвске
 Свято-Духов монастырь в селе Задушное Новосильского района Орловской области

Литература